

Astronomia 
 Alfesibea – una delle Lineae presenti sulla superficie di Europa

Mitologia 
 Alfesibea – personaggio della mitologia greca, una delle figlie di Fegeo, re di Psofi, in Arcadia e sposa di Alcmeone
 Alfesibea (o Anassibia)– personaggio della mitologia greca, figlia di Biante e moglie di Pelia
 Alfesibea – personaggio della mitologia greca, madre di Adone e figlio di cui il padre è Fenice
 Alfesibea – personaggio della mitologia greca, ninfa amata da Dioniso e madre di Medes

Note